Baker Heights ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Baker Heights (Georgia), im Dougherty County
 Baker Heights (Utah), im Weber County
 Baker Heights (Washington), im Skagit County
 Baker Heights (West Virginia), im Berkeley County